Lomme bezeichnet

 Lomme, Ortschaft in Frankreich
 Lomme (Fluss), Fluss in Belgien
 Lomme (Bootstyp), Typ von Fischerbooten

Lomme ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Lomme (* 1938), flämisch-belgische Schauspielerin
 Michel Lomme (* 1955), belgischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Lom
 L’Homme
 Lhomme